Stejar se poate referi la 

 Stejar - un arbore din zona temperată
 Râul Stejar - un afluent al râului Mureș
 Stejar, Arad - o localitate din județul Arad
 Stejar (bere) - o marcă de bere din România
 Stejar de plută - un arbore din zona Mării Mediterane
 Acțiunea Stejar, numele unei acțiuni militare întreprinsă la 12 septembrie 1943 de o trupă de elită SS pentru eliberarea dictatorului Benito Mussolini.

Vezi și 
 
 
 Stezar
 Stejaru (dezambiguizare)
 Stejeriș (dezambiguizare)
 Ștei (dezambiguizare)

Legături externe